

Algemeen 
 Angel (insect), een steekorgaan van een insect
 Angelo, Spaanse voornaam

Personen, film en televisie 
 Angel (televisieserie)
 Angel (Buffyverse)
 Archangel (stripfiguur), Warren Worthington III uit de X-Men comics
 Charlie's Angels (televisieserie)
 Angels (Britse serie), een Britse televisieserie die liep van 1975 tot en met 1983
 een aantal films, waaronder:
 Angel (1937) van Ernst Lubitsch met Marlene Dietrich
 Angel (1982) van Neil Jordan met Veronica Quilligan en Stephen Rea
 Angel (1984) van Robert Vincent O'Neill
 Angels (2004) van Paul Wagner
 Angel (2007) van François Ozon
 Angel (2015), Britse film uit 2015
 Angels & Demons (2009)
 Charlie's Angels (2000) (2000)
 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)

Muziek 
 Angel (Amerikaanse band), Amerikaanse rockgroep
 Angel (Nederlandse band), Nederlandse metalband
 Angel (Zweedse band), Zweedse popband
 Angel (Amerikaanse metalband), Amerikaanse metalband
 The Angels (Australische band), een Australische hardrockband
 The Angels (Amerikaanse band), een Amerikaanse meidengroep
 Angel & Khriz, een Puerto Ricaans reggaetón-duo
 Angels & Agony, een Nederlandse futurepopband
 Angels & Airwaves, een Amerikaanse een rockgroep
 Angels & Devils, een album van de Amerikaanse band Fuel
 Angels & Vampires - Volume I, een album van de Amerikaanse zanger Sananda Maitreya (Terence Trent D'Arby)
 Angels (single), een lied van Robbie Williams
 Angel (Aerosmith), een lied van Aerosmith
 Angel (Jon Secada), een lied uit 1993
 Angel (Lionel Richie), een lied uit 2000
 Angel (Lionel Richie met Natalia), een duet uit 2012
 Angel (Massive Attack), een lied van Massive Attack
 Angel (Saybia), een lied uit 2007
 Angel (Shaggy), een lied van Shaggy
 Angel Air, een Brits platenlabel

Sport 
Los Angeles Angels of Anaheim, een honkbalclub uit Anaheim
Angels Pesaro, een Italiaans American footballteam
Angels Toruń, een Pools American footballteam
Brussels Black Angels, een Belgisch American footballteam

Geografische locatie
Angel (rivier), een rivier in Duitsland
Angel, Deense naam van de streek Angeln in Sleeswijk-Holstein
Angel (metrostation), een metrostation in Londen
Angel (district), een district in Londen
 Ángelwaterval, Venezuela

Overig 
 Hells Angels, een internationale motorclub
 Los Angeles Angels of Anaheim, een Amerikaanse honkbalclub
 Angel Stadium of Anaheim, de thuishaven van deze honkbalclub
 Angel (1992), een schilderwerk van Luc Tuymans

Zie ook 
 Engel (doorverwijspagina)